Cantalamessa è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Cantamessa.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente marchigiano, è presente prevalentemente nell'ascolano.

Potrebbe derivare da un soprannome.

In Italia conta circa 74 presenze.

La variante Cantamessa compare in Lombardia e Piemonte.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani